

Architettura 
 Torre Schönberg – torre di avvistamento situata a Pfullingen (Germania)

Persone 
 Nikolaus von Schönberg o Niccolò Schomberg (1472-1537) – cardinale e arcivescovo italiano di origine tedesca
 Giuseppe Antonio Delmestri von Schönberg (1672-1721) – vescovo italiano
 Heinrich Ernst Albers-Schönberg (1865-1921) – radiologo e insegnante tedesco
 Arnold Schönberg (1874-1951) – compositore austriaco
 Claude-Michel Schönberg (1944) – compositore, produttore teatrale e cantante francese

Geografia

Austria

Comuni 
 Schönberg am Kamp – comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Schönberg im Stubaital – comune nel distretto di Innsbruck-Land (Tirolo)

Ex comuni e frazioni 
 Schönberg – frazione di Bad Sankt Leonhard im Lavanttal, città nel distretto di Wolfsberg (Carinzia)
 Schönberg – frazione di Spielberg, comune nel distretto di Murtal (Stiria)
 Schönberg-Lachtal – ex comune ora frazione di Oberwölz, comune nel distretto di Murau (Stiria)

Belgio 
 Schönberg – frazione di Sankt Vith, comune nella provincia di Liegi (Vallonia)

Germania

Comuni 
 Schönberg – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Schönberg – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Schönberg – città nel circondario del Meclemburgo Nordoccidentale (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Schönberg – comune nel circondario di Bernkastel-Wittlich (Renania-Palatinato)
 Schönberg –  frazione del comune tedesco di Bad Brambach (Sassonia)
 Schönberg – comune nel circondario di Zwickau (Sassonia)
 Schönberg – comune nel circondario del ducato di Lauenburg (Schleswig-Holstein)
 Schönberg (Holstein) – comune nel circondario di Plön (Schleswig-Holstein)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Schönberg – quartiere di Bensheim, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Schönberg o Schönberg am Herrnsberg – ex comune ora frazione di Cunewalde, comune nel circondario di Bautzen (Sassonia)
 Schönberg – frazione di Egling, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Schönberg – frazione di Floß, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Schönberg – ex comune ora frazione di Kronberg im Taunus, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Schönberg – ex comune ora frazione di Lauf an der Pegnitz, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Schönberg – ex comune ora frazione di Lindow, città nel circondario dell'Ostprignitz-Ruppin (Brandeburgo)
 Schönberg – area non incorporata del circondario del Nürnberger Land nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Schönberg – frazione di Schrecksbach, comune nel distretto di Kassel (Assia)
 Schönberg – ex comune ora frazione di Seehausen, città nel circondario di Stendal (Sassonia-Anhalt)
 Schönberg – frazione di Seelbach, comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Schönberg – quartiere di Stoccarda, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Schönberg – ex comune ora frazione di Wusterhausen/Dosse, comune nel circondario dell'Ostprignitz-Ruppin (Brandeburgo)
 Schönberg am Kapellenberg – ex comune ora frazione di Bad Brambach, comune nel circondario del Vogtland (Sassonia)

Lettonia 
 Schönberg – antico nome tedesco di Skaistkalne, frazione del comune di Bauska (Semgallia)

Polonia 
 Schönberg – antico nome tedesco di Piękna Góra, frazione del comune di Giżycko nel distretto di Giżycko (Varmia-Masuria)
 Schönberg – antico nome tedesco di Szymbark, frazione della città di Iława nel distretto di Iława (Varmia-Masuria)
 Schönberg/Oberlausitz – antico nome tedesco di Sulików, comune nel distretto di Zgorzelec (Bassa Slesia)

Repubblica Ceca 
 Mährisch Schönberg – antico nome tedesco di Šumperk, città nel distretto di Šumperk (Olomouc)
 Schönberg o Schönberg an der Moldau – antico nome tedesco di Krásná Hora nad Vltavou, comune nel distretto di Příbram (Boemia Centrale)

Romania 
 Schönberg – nome tedesco di Dealu Frumos, frazione del comune di Merghindeal nel distretto di Sibiu (Transilvania)

Svizzera 
 Schönberg – frazione di Friburgo, città nel distretto della Sarine (Canton Friburgo)

Pagine correlate 
 Schoenberg 
 Schöneberg 
 Schönenberg 
 Schomberg